Kanopus – gwiazda w gwiazdozbiorze Kila
 Kanopus (Kanopos), łac. Canopus – starożytne miasto Egiptu

Zobacz też 
 HMS Canopus – nazwa dwóch brytyjskich okrętów